Glorious steht für:

 Glorious (Cascada-Lied), Popsong von Cascada (2013)
 HMS Glorious (77), Flugzeugträger der Royal Navy

Siehe auch:
 Glorious Revolution
 Glorious Twelfth